Hi! Legs (Хай! Легс) — українська компанія, що спеціалізується на виробництві та продажі взуття. Головний офіс розташований в місті Київ (вулиця Верхній Вал, 58/28).

Історія 

У 2014 році компанія Etnodim, яка спеціалізується на виробництві і продажу сучасних вишиванок, запустила лінію чоловічого та жіночого взуття. Через чотири роки, в 2018 році, взуття було відокремлене від виробів Etnodim і створений новий бренд взуття Hi! Legs. Молода компанія продовжила виробляти класичне та кежуал взуття з використанням підошви від .

Hi! Legs став брендом із соціальною відповідальністю. У магазин можна віддати старе взуття будь-якого бренду, якщо воно в задовільному стані, а в замін отримати знижку на взуття Hi! Legs.

Отримане взуття передається людям, які в ньому мають потребу. Для отримання безкоштовного взуття охочі повинні заповнити анкету на сайті компанії з побажаннями стосовно розміру та виду взуття. Також отримане старе взуття щомісячно передається благодійним організаціям «Життєлюб» або «Карітас України».

Упродовж 2018 року компанія передала на благодійність понад дві тисячі пар взуття.

Ідея соціальної концепції з'явилася в компанії Etnodim, коли працівники зіткнулися з проблемою нагромадження пошкодженого взуття під час фотосесій та взуття з виробничим браком. Таке взуття надалі не можна було продавати. Тоді було прийняте рішення віддати це взуття людям, які його потребують.

У 2018 бренд розробив колекцію веганського взуття без використання натуральної шкіри

Примітки

Посилання 

 Діана Куришко. Куди віддати старий одяг? Друге життя непотрібних речей  (13.04.2019). BBC News Україна
 Кірілл Єрмаков. Hi! Legs shoes  (17.08.2018). PROactive
 Марина Галанова. Зной, июнь, сандалии. 10 пар летней обуви от украинских производителей  (06.06.2019). УИКЕНД
 Краски осени: новая коллекция Hi! Legs  (07.10.2018). Vogue
 Hi! Legs . Зроблено в Україні
 Made in Ukraine: 10 пар летней обуви от украинских брендов  (09.07.2018). Harper's Bazaar
 В поисках идеальной пары: 10 обувных брендов Украины, которые вы полюбите . ЗаграNица
 Куда нести обувь?  (2009). Акцент
 7 брендів, які з мотлоху створюють дизайнерські речі  (16.04.2019). ШоТам

Виробники взуття України
Засновані в Україні 2018
Підприємства Києва